Кубок Часов 2013 годов — 49-й розыгрыш Кубка Часов, который состоялся после однолетнего перерыва (турнир не проводился в 2012 году) и традиционно прошёл в швейцарском Гренхене. Победителем турнира в 13-й раз стал Базель.


Участники 
В турнире приняли участие 4 команды — «Базель», «Грассхоппер», «Црвена Звезда» и «Фортуна». Для «Базеля» это участие в турнире было 29-м, для «Грассхоппера» — 4-м, «Црвена Звезда» и «Фортуна» сыграли в Кубке Часов впервые.

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Участники
 Расписание матчей

Футбол в Европе в 2013 году
Июль 2013 года
Спорт в Швейцарии в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Швейцарии